La commensurabilité se réfère à la possibilité d'établir une comparaison entre deux entités par le biais d'une matrice de valeur ou d'unité adéquate.

 En philosophie des sciences, on parle de commensurabilité entre deux sciences quand elles partagent un langage commun.
 En éthique, on parle de commensurabilité des valeurs.
 La commensurabilité est aussi un concept propre aux mathématiques.
 La commensurabilité est un concept propre à l'astronomie.
 La commensurabilité est aussi un concept propre au droit.